Carabba – famiglia nobile abruzzese
 Carlo Carabba – poeta e scrittore italiano
 Enzo Fileno Carabba – scrittore italiano
 Ferdinando Carabba Tettamanti – avvocato italiano
 Rocco Carabba – tipografo e editore italiano